Louis Philippe oder Louis-Philippe ist der Name folgender Herrscher:

 Louis-Philippe I. (1773–1850), französischer König

 Louis Philippe von Belgien (1833–1834), belgischer Kronprinz

Louis Philippe ist der Name folgender Personen:

* Louis Philippe (Schachspieler), luxemburgischer Schachspieler 

Louis-Philippe oder Louis Philippe steht für:
 Louis-Philippe-Plateau, Hochebene im Grahamland, Antarktika
 Louis-Philippe-Stil, historischer Stil
 Louis Philippe (Marke), indische Bekleidungsmarke